Taipei Open 2016, właśc. OEC Taipei WTA Challenger 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2016 z cyklu Taipei Open rozgrywany w dniach 14–20 listopada 2016 roku w Tajpej na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Azji